Министарство финансија Републике Србије издаје ранг листу 100 најуспешнијих предузећа у Србији.

Извор 
 Агенција за привредне регистре: Извештај за 2012